De Premjer-Liga 2008 was het zeventiende seizoen van het Russisch nationale voetbalkampioenschap. Het ging van start op 14 maart 2008 en eindigde op 22 november 2008. Roebin Kazan werd na 30 wedstrijden voor de eerste keer in de geschiedenis landskampioen. De ploeg stond onder leiding van trainer-coach Kurban Berdyev en stelde de titel veilig op 2 november, toen FK Satoern met 2-1 werd verslagen. Het beslissende doelpunt kwam op naam van aanvaller Savo Milošević.

Roebin Kazan, dat in 2001 nog speelde in de tweede divisie van Rusland, investeerde ruim dertig miljoen euro in de selectie. In de 240 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 578 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,41 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd de Braziliaanse aanvaller Vágner Love van CSKA Moskou met 20 treffers.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2008 uitkwamen in de Premjer-Liga .

Scheidsrechters

Toeschouwers

Prijzen

Team van het Jaar
Verkozen door het Russische sportdagblad Sport-Express.

Individuele onderscheidingen
Speler van het Jaar: 
 Joeri Zjirkov (CSKA Moskou)
Beste Veteraan (+ 33 jaar): 
 Andrej Tikhonov (Krylja Sovetov Samara)
Beste Jeugdspeler (– 23 jaar):
 Alan Dzagojev (CSKA Moskou)
Beste Nieuwkomer: 
  Alan Dzagojev (CSKA Moskou)
Beste Buitenlander: 
 Vágner Love (CSKA Moskou)
Beste Tussentijdse Nieuwkomer:  
 Danny (FK Zenit Sint-Petersburg)

Zie ook
Russische voetbalbeker 2007/08
Russische voetbalbeker 2008/09

Externe link
  Officiële website

Rusland
Russische voetbalcompetitie